Bratske (ukrainisch Братське) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Bratske

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Bratske (Perwomajske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk, siehe Bratske (Krasnoperekopsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Bratske (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Bratske (Skadowsk) (bis 2016 Industrialne)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Bratske (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk, siehe Bratske (Dnipropetrowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Bratske (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwska, siehe Bratske (Sofijiwska)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Bratske (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Bratske (Petrowe)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Bratske (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Bratske (Romny)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, Landgemeinde Boromlja, siehe Bratske (Ochtyrka, Boromlja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, Stadtgemeinde Trostjanez, siehe Bratske (Ochtyrka, Trostjanez)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Swerdlowsk, siehe Bratske (Swerdlowsk)